La ATP World Tour 2010 és el circuit de tennis professional masculí de l'any 2010 organitzat per l'ATP. La temporada inclou un total de 66 tornejos dividits en Grand Slams (organitzats per la ITF), ATP World Tour Masters 1000, sèries ATP World Tour 500, sèries ATP World Tour 250 i una ATP World Tour Finals. Els tornejos es disputen entre el 4 de gener i el 21 de novembre de 2010.

Calendari 
Taula sobre el calendari complet dels tornejos que pertanyen a la temporada 2010 de l'ATP World Tour. També s'inclouen els vencedors dels quadres individuals i dobles de cada torneig.

Estadístiques 
La següent taula mostra el nombre de títols aconseguits de forma individual (I), dobles (D) i dobles mixtes (X) aconseguits per cada tennista i també per països durant la temporada 2010. Els tornejos estan classificats segons la seva categoria dins el calendari ATP World Tour 2009: Grand Slams, ATP World Tour Finals, ATP World Tour Masters 1000, sèries ATP World Tour 500 i sèries ATP World Tour 250. L'ordre del jugadors s'ha establert a partir del nombre total de títols i després segons la quantitat de títols de cada categoria de tornejos.

Títols per tennista

Títols per país

Rànquings 
Les següents taules indiquen els rànquings de l'ATP amb els vint millors tennistes individuals i dobles, i els deu millors equips de la temporada 2010.

Individuals

Dobles (Individual)

Dobles (Equips)

Vegeu també 
 WTA Tour 2010
 Associació de Tennistes Professionals
 Federació Internacional de Tennis

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de l'Associació de Tennistes Professional (ATP)
 Web oficial de la Federació de Tennis Internacional (ITF)

ATP World Tour 2010
Competicions tennístiques del 2010